Ahmed Abdul Maqsoud (23 de março de 1990) é um futebolista profissional qatari que atua como meia.

Carreira 
Ahmed Abdul Maqsoud representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol